Download Festival — это ежегодный трехдневный рок-фестиваль, который проходит, начиная с 2003 года, на трассе Донингтон Парк, расположенной рядом с деревней Касл Донингтон, Великобритания. Фестиваль обычно проводится в конце весны. Также является собственностью компании Live Nation. Ежегодно фестиваль собирает более двадцати тысяч любителей тяжелой музыки.

История 
Download Festival был задуман в качестве последующей деятельности фестиваля Monsters of Rock, который проводился в Донингтон Парк в промежутке между 1980 и 1996 годами. Изначально Download проводился с двухдневной программой, но в 2005 году программа была расширена до трёх.

Группы/музыканты, принимавшие участие в Download Festival

Download 2003 
Первый фестиваль состоялся с 31 мая по 1 июня 2003 года на двух сценах. Первоначально хедлайнерами главной сцены были заявлены Iron Maiden и Limp Bizkit, но позже Limp Bizkit были заменены группой Audioslave. Metallica не смогла выступить в качестве хедлайнера, так как была хедлайнером на фестивалях Рединг и Лидс, но всё же отыграла неанонсированный «секретный» сет на второй сцене.

Download 2004 
В 2004 году фестиваль Download прошёл 5 и 6 июня. Была добавлена ещё одна сцена (). В течение двух дней выступили около семидесяти двух музыкальных коллективов. Хедлайнером главной сцены первого дня фестиваля были Linkin Park, а второго — Metallica. Выступление Metallica прошло без основного барабанщика Ларса Ульриха, который был госпитализирован незадолго до выхода на сцену. Вместо него ударные партии отыграли Джои Джордисон из Slipknot, Дэйв Ломбардо из Slayer и Флемминг Ларсен, техник группы.

Download Scotland 
За несколько дней до фестиваля в Донингтон Парке прошёл фестиваль Download в Шотландии в Glasgow Green. Это был ограниченный состав, выступающий в течение двух дней.

Download 2005 

В 2005 году фестиваль был расширен до трёх дней и проводился с 10 по 12 июня. Хедлайнерами главной сцены в разные дни были Feeder, Black Sabbath и System of a Down. На фестивале лидер группы Society 1 Мэтт Зейн впервые провисел подвешенным на крюках за спину в течение всего тридцатиминутного выступления.

Download 2006 
Фестиваль проводился с 9 по 11 июня 2006 года. Хедлайнерами в разные дни были Tool, Metallica и Guns N' Roses. Джонатан Дэвис — вокалист Korn был госпитализирован, поэтому группа выступила без него, а песни исполнили вокалисты других групп: Джесси Хэйсик (10 Years), М. Шадоус (Avenged Sevenfold), Дез Фафара (DevilDriver), Бенжи Уэббе (Skindred), Кори Тейлор (Stone Sour) и Мэтью Хифи (Trivium).

Download 2007

Download 2008

Download 2009

Download 2010 
Фестиваль прошёл 11 по 13 июня 2010 года.
Список групп, которые официально приняли участие в Download 2010:

 AC/DC
 Rage Against the Machine
 Aerosmith
 Them Crooked Vultures
 Deftones
 Stone Temple Pilots
 Bullet for My Valentine
 Megadeth
 Motörhead
 Wolfmother
 Volbeat
 30 Seconds to Mars
 Stone Sour
 Billy Idol
 Lamb of God
 Five Finger Death Punch

Download 2011 
Фестиваль прошёл 10 по 12 июня 2011 года.
Список групп, которые официально прииняли участие в Download 2011:

Download 2012 
Фестиваль проводился с 8 по 10 июня 2012 года. Хедлайнерами главной сцены в первый день были The Prodigy, во второй — Metallica, а в третий — Black Sabbath.

Download 2013 
Фестиваль прошёл с 14 по 16 июня и посетили его около 90 тысяч человек. Более 150 групп отыграли на 5 сценах. Хедлайнерами главной сцены выступили Slipknot, Iron Maiden и Rammstein.

Download 2014 

Фестиваль прошёл с 13 по 15 июня 2014 года. Главную сцену назвали в честь Стивена Саттона. На ней в качестве хедлайнера в пятницу отыграла Avenged Sevenfold. В субботу хедлайнером в четвёртый раз стала Linkin Park, а в воскресенье во второй раз — Aerosmith.

Download 2015 
Download в 2015 году прошёл с 12 по 14 июня. Хедлайнерами главной сцены были Slipknot в пятницу, Muse в субботу и Kiss в воскресенье.

Download 2016 
В 2016 году фестиваль прошёл с 10 по 12 июня. Главная сцена была переименована в The Lemmy Stage в честь лидера группы Motörhead — Лемми. Хедлайнерами фестиваля были Rammstein, Black Sabbath и Iron Maiden.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Официальная страничка на MySpace.com

Рок-фестивали Великобритании
Фестивали, появившиеся в 2003 году